Каленчук Василь Андрійович (1925—1981) — український театральний актор. Заслужений артист РРФСР.
 Каленчук Віталій Степанович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Каленчук Максим Миколайович (* 1989) — український футболіст, півзахисник білоруського клубу «Вітебськ».